

Prénom 
Lilo est un prénom, , et porté par :
 
 Lilo ou Lilo de la Passardière (1921-2022), une actrice et chanteuse française ;
 Lilo Baur, une metteuse en scène suisse ;
  (né en 1949), un homme politique du Parti social-démocrate d'Allemagne ;
  (né en 1943), un acteur allemand ;
  (1914 - 1999), un écrivain allemand ;
  (né en 1946), une musicienne allemande ;
  (née en 1975), une organiste de jazz ;
  (1906 - 1963), une journaliste et écrivain ;
  alias Ernie Reinhardt (née en 1955), une travestie allemande ;
 Lilo Yarson (né au ), un acteur américain.

Pseudonyme 

 Lilo est le surnom de Carmine Galante (1910-1979), un mafioso et gangster italo-américain, chef de la famille Bonanno, assassin et trafiquant de drogue, lui-même assassiné par décision des chefs des grandes familles de la mafia nord-américaine. Lilo est un mot d'argot en dialecte sicilien qui désigne un petit cigare. Carmine Galante était surnommé ainsi à cause de son addiction au cigare ;
 Lilo est le pseudonyme de Rob Levin (1955-2006), le fondateur américain de Freenode ;
 LiLo est le surnom de Lindsay Lohan (née en 1986), une actrice et chanteuse américaine ;
 Lilo Pempeit, pseudonyme de Liselotte Pempeit (1922–1993), une actrice et traductrice allemande, mère du réalisateur Rainer Werner Fassbinder.

Patronyme 

  (1985-) un joueur de rugby néo-zélandais.

Personnages de fiction 
  le nom de l'héroïne du dessin animé, Lilo et Stitch, une petite Hawaiienne orpheline.

Toponymie 

 Lilo, rivière du Congo-Kinshasa, un affluent droit du fleuve Lwalaba (fleuve Congo) dans la Province Orientale ;
 Lilo, rivière du Congo-Kinshasa, un affluent gauche du fleuve Lwalaba (fleuve Congo) dans la Province Orientale ;
 Lilo, rivière du Congo-Kinshasa, un affluent de la Lopori dans la Province Orientale.

Informatique 
 le logiciel d'amorçage LILO pour (LInux LOader) ;
 Lilo, moteur de recherche finançant des projets sociaux et environnementaux. Il est développé par la société Lilo.

Homonymie